Buenavista hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

En Colombia 
 Buenavista (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá.
 Buenavista (Córdoba), municipio del departamento de Córdoba.
 Buenavista (Quindío), municipio del departamento de Quindío.
 Buenavista (Sucre), municipio del departamento de Sucre.

En Costa Rica 
 Buenavista (San Carlos), distrito del cantón de San Carlos.

En Cuba 
 Buenavista (Cuba), reserva de la biosfera de las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

En España 
Buenavista (Montilla), localidad del municipio de Montilla, en la provincia de Córdoba, Andalucía.
Buenavista (Alhama de Granada), localidad del municipio de Alhama de Granada, en la provincia de Granada. Andalucía.
Buenavista (Galera), localidad del municipio de Galera, en la provincia de Granada, Andalucía.
Buenavista (Pinos Puente), localidad del municipio de Pinos Puente, en la provincia de Granada, Andalucía.
Buenavista (Alhaurín el Grande), localidad del municipio de Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, Andalucía.
Buenavista (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, Andalucía.
Buenavista (Navia), localidad del concejo de Navia, en Asturias.
Buenavista (Oviedo), barrio de la ciudad de Oviedo, en Asturias.
Buenavista (Piloña), localidad del concejo de Piloña, en Asturias.
Buenavista (Salas), localidad del concejo de Salas, en Asturias.
Buenavista (Siero), localidad del concejo de Siero, en Asturias.
Buenavista (Tapia de Casariego), localidad del concejo de Tapia de Casariego, en Asturias.
Buenavista (Tineo), despoblado del concejo de Tineo, en Asturias.
Buenavista (Islas Baleares), localidad del municipio de Santa Eulalia del Río, en las Islas Baleares.
Son Moro Bonavista, localidad del municipio de San Lorenzo de Cardessar, en las Islas Baleares.
Buenavista (Santa Cruz de Tenerife), barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Buenavista de Abajo, localidad del municipio de Breña Alta, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Buenavista de Arriba, localidad del municipio de Breña Alta, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Buenavista del Norte, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias.
Buenavista (Las Palmas), localidad del municipio de Teror, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
Buenavista y Los Silos, localidad del municipio de Gáldar, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
Buenavista Polígono, localidad del municipio de Pepino, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
Buenavista de Valdavia, un municipio de la provincia de Palencia, en Castilla y León.
Buenavista (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
Bonavista (Pla del Panadés), localidad del municipio de Pla del Panadés, en la provincia de Barcelona, Cataluña.
Bonavista (Tarragona), barrio del municipio de Tarragona, en la provincia de Tarragona, Cataluña.
Bonavista (Vacarisas), localidad del municipio de Vacarisas, en la provincia de Barcelona, Cataluña.
Buenavista-Cala Advocat, localidad del municipio de Benisa, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
Bonavista (Alicante), localidad del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
Boavista (Muros), localidad del municipio de Muros, en la provincia de La Coruña, Galicia.
Boavista (El Pino), localidad del municipio de El Pino, en la provincia de La Coruña, Galicia.
Boavista (Lugo), despoblado del municipio de Palas de Rey, en la provincia de Lugo, Galicia.
Boavista (Pontevedra), localidad del municipio de Creciente, en la provincia de Pontevedra, Galicia.
Buenavista (Getafe), barrio de la ciudad de Getafe, en la Comunidad de Madrid.
Buenavista (Madrid), barrio de la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Buenavista (Murcia), localidad del municipio de Murcia, en la Región de Murcia.

En Filipinas 
 Buenavista (Agusan del Norte), municipio de la provincia de Agusan del Norte.
 Buenavista (Bohol), municipio de la provincia de Bohol.
 Buenavista (Guimarás), municipio de la provincia de Guimarás.
 Buenavista (Marinduque), municipio de la provincia de Marinduque.
 Buenavista (Quezon), municipio de la provincia de Quezón.
 Buenavista de Hikdop, barrio de la ciudad de Surigao, en la provincia de Surigao del Norte.
 Buenavista de Zamboanga, barrio de la ciudad de Zamboanga, en la provincia de Zamboanga del Sur.

En México 
 Buenavista (Arizpe), localidad del municipio de Arizpe, en el estado de Sonora.
 Buenavista (Tultitlán), localidad del municipio de Tultitlán, en el Estado de México.
 Buenavista (Cuauhtémoc), colonia ubicada en los límites del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 Buenavista de Cuéllar (municipio), del Estado de Guerrero.
 Buenavista de Cuéllar, localidad del municipio de Buenavista de Cuéllar, en el Estado de Guerrero.
 José María Morelos Buenavista, localidad del municipio de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala. 
 Municipio de Concepción Buenavista, del Estado de Oaxaca.
 Concepción Buenavista, localidad del municipio de Concepción Buenavista, en el Estado de Oaxaca.
 Estación Buenavista, estación histórica de la Ciudad de México
 Buenavista (estación Metro de Ciudad de México), estación ferroviaria del metro de la Ciudad de México.
 Buenavista (estación de Metrobús), estación del metrobús de la Ciudad de México.
 Buenavista (estación Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México)
 Buenavista (Tlajomulco de Zúñiga), localidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco
 Buenavista (Cajeme), localidad del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora.
 Buenavista (Navojoa), localidad del municipio de Navojoa, en el estado de Sonora.
 Buenavista (Río Lagartos), localidad del municipio de Río Lagartos, en el Estado de Yucatán.